Plaatsen
 Iowa (staat), een van de 50 staten van de Verenigde Staten
 Iowa City, een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Iowa (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Iowa Colony, een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Overige
 Iowa (volk), een indiaans volk
 Iowa (album), een album van de band Slipknot
 Iowa Speedway, een racecircuit in de Amerikaanse staat Iowa
 Iowa State University, de Universiteit van de Amerikaanse staat Iowa
 IOWA (band), een Wit-Russische popband
 USS Iowa (BB-61), een Amerikaans slagschip in de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 Iowa County (doorverwijspagina)